Fresneda de la Sierra Tirón, municipi de la província de Burgos (Castella i Lleó).
 La Freixneda (La Fresneda), municipi de la província de Terol (Aragó).
 Fresneda de Cuéllar, poble de la província de Segòvia (Castella i Lleó).
 Fresneda de Altarejos, municipi de la Província de Conca (Castella - la Manxa).
 Fresneda de la Sierra, municipi de la Província de Conca (Castella - la Manxa)